Melrose kan syfta på:

 Melrose (musikgrupp) – en finsk musikgrupp
 Melrose Place – en amerikansk TV-serie som sändes mellan 1992 och 1999
 Melrose Place (2009) – en spinoff-serie av 1990-talsserien med samma namn, Melrose Place 2009–2010

Geografi

Australien 

 Melrose (ort i Australien), South Australia, Mount Remarkable,

Mauritius 

 Melrose (ort i Mauritius), Moka,

Storbritannien 

 Melrose (ort i Storbritannien), Skottland, The Scottish Borders,

USA 

 Melrose, Iowa, ort, Monroe County, 
 Melrose, Massachusetts, Middlesex County, 
 Melrose, Minnesota, ort, Stearns County, 
 Melrose, Ohio, Paulding County, 
 Melrose, Wisconsin, Jackson County, 
 Melrose, New Mexico, Curry County, 
 Melrose, Oregon, Douglas County,